Spielrein – nazwisko pochodzenia żydowskiego.

Nosili je między innymi:
 Isaak Spielrein,
 Sabina Spielrein.

 Zobacz też
 Edward Szpilrajn